Волик — українське прізвище.

Відомі носії:
 Волик Іван Павлович (*1950) — радянський футболіст, радянський футбольний тренер, та радянський і український футбольний арбітр.
 Волик Леонід Іванович (1985—2022) — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Волик Максим Сергійович (? — 2022) — старший лейтенант поліції, учасник російсько-української війни.
 Волик Олег Володимирович (нар. 1958) — український письменник, член Національної спілки письменників України.
 Волик Федір Парамонович (1877—1946) — український театральний діяч (антрепренер, меценат, актор-аматор).

Див. також 
 Воликівський